Ждан:

 Ждан — славянское мужское имя.
 Ждан, Александр Николаевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Ждан, Антонина Николаевна (род. 1934) — советский и российский психолог.
 Ждан, Виталий Николаевич (1913—1993) — советский и российский киновед.
 Ждан, Михаил-Богдан Петрович (1906—1975) — советский историк.
 Евгений (Ждан) (Ждан, Евгений Борисович; (род. 1942) — архиепископ.